Бобади́лья () — испанская фамилия и топоним:

 Бобадилья, Альдо (род. 1976) — парагвайский футболист, вратарь.
 Бобадилья, Рауль Марсело (род. 1987) — аргентинский футболист, нападающий.
 Бобадилья-дель-Кампо — муниципалитет в Испании, провинция Вальядолид.
 Бобадилья — муниципалитет в Испании, провинция Риоха.